Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие — () — фильм ужасов режиссёра Эд Гасс-Доннели, сиквел фильма Последнее изгнание дьявола. Съёмки проходили в городе Новый Орлеан, с 19 марта 2012 по 21 апреля 2012 года. Дата релиза в России 28 февраля; в США 1 марта 2013 года.

Возрастное ограничение:
 рейтинг MPAA: PG-13
 категория информационной продукции: 16+

Сюжет 
Девушку по имени Нелл находят в глухом лесу — грязную и испуганную, после страшного ритуала. В ходе расследования выясняется, что она является единственным выжившим членом своей семьи. Решая дальнейшую судьбу девушки, местные власти решают отправить её в приют для девочек в Новом Орлеане. В приюте она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. После переезда на новое место у Нелл начинается новая жизнь. Но демон, которым она одержима, её не покинул. Он начинает вселяться в её тело и тела девочек приюта. Теперь он хочет от Нелл нечто большее…

В ролях

Примечания

Ссылки 
 «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие»  на сайте Internet Movie Database 

Фильмы 2013 года
Фильмы ужасов 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о демонах
Фильмы об экзорцизме
Фильмы StudioCanal
Фильмы CBS Films